Garzoni – famiglia patrizia veneziana
 Antonio Garzoni Provenzani – canottiere italiano
 Giovanna Garzoni – pittrice e miniaturista italiana
 Giovanni Garzoni – medico, storico e umanista italiano
 Giovanni Garzoni – politico e diplomatico italiano
 Giuseppe Garzoni – politico italiano
 Leonardo Garzoni – scienziato e gesuita italiano
 Luigi Garzoni di Adorgnano – compositore e filologo italiano
 Maurizio Garzoni – prete domenicano, missionario e curdologo italiano
 Tommaso Garzoni – scrittore italiano